VII Всесвітні ігри пройшли в Дуйсбурзі з 14 по 24 липня 2005 року.

Програма 
У програму входили змагання з наступних видів спорту:

     Показові види спорту

Розподіл нагород

Посилання 
 Офіційний сайт IWGA

Всесвітні ігри 2005
Липень 2005
2005 у Німеччині
Спорт у Дуйсбурзі